Broe ist der Familienname folgender Personen:

 Desmond Broe, irischer Bildhauer
 Ellen Broe (1900–1994), dänische Krankenschwester, Direktorin des ICN und Pflegewissenschaftlerin
 Tim Broe (* 1977), US-amerikanischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Bro
 Brough